Pierwszy rząd Margaret Thatcher – urzędujący w latach 1979–1983
 Drugi rząd Margaret Thatcher – urzędujący w latach 1983–1987
 Trzeci rząd Margaret Thatcher – urzędujący w latach 1987–1990